La Hire ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne de La Hire (1583–1643), französischer Maler
 Laurent de La Hire (1606–1656), dessen Sohn, Maler
 Philippe de La Hire (1640–1718), dessen Sohn, Mathematiker und Astronom
 Gabriel-Philippe de La Hire (1677–1719), dessen Sohn, Mathematiker
 Jean-Nicolas de La Hire (1685–1727), dessen Bruder, Botaniker

La Hire (altfranz. die Wut) war der Spitzname des französischen Ritters Étienne de Vignolles (ca. 1390–1443)

Der Herzbube der französischen Spielkarten wird ebenfalls La Hire (bezugnehmend auf Étienne de Vignolles) genannt und oft Lahire geschrieben.

Siehe auch:
 Hire